4 sezon ADAC Formel Masters – rozpoczął się 24 kwietnia i zakończył się 2 października 2011 po dwudziestu czterech rundach.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony ADAC Formel Masters
2011 w sportach motorowych
2011 w Niemczech
2011 w Belgii
2011 w Austrii
2011 w Holandii